Blessed & Cursed — другий студійний альбом британського пост-хардкор гурту Devil Sold His Soul, випущений 12 липня 2010 року.

Список композицій

Джерела 
 Blessed & Cursed  Allmusic
 Blessed & Cursed  last.fm

Альбоми Devil Sold His Soul
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2010